Хамза Хаз () (род. 15 февраля 1940 года, Кетапанг) — индонезийский политический деятель. Вице-президент Индонезии (2001-2004), министр-координатор по вопросам народного благосостояния Индонезии (1999).

Биография 
Хамза Хаз родился 15 февраля 1940 года в городе Кетапанг. В молодости работал журналистом в Понтианаке, позже преподавал экономику в .

Политическая карьера Хамзы Хаза началась в 1968 году, когда он был избран депутатом провинциального парламента Западного Калимантана. Позднее он переехал в Джакарту; в 1971 году стал членом парламента, войдя во фракцию партии Нахдатул Улама. В 1973 году, после того, как Нахдатул Улама вошла в состав Партии единства и развития (ПЕР), стал членом этой партии.

В 1998-1999 годах был министром по делам инвестиций в кабинете Бухаруддина Юсуфа Хабиби. На парламентских выборах 1999 года был лидером ПЕР, позже возглавлял её фракцию в парламенте, где она была третьей по величине. В октябре 1999 года стал министром-координатором (министром, курирующим несколько министерств одной отрасли) в правительстве Абдуррахмана Вахида, однако покинул эту должность месяц спустя; после отставки резко критиковал Вахида. В правительстве Мегавати Сукарнопутри занимал пост вице-президента.

На президентских выборах 2004 года был одним из кандидатов в президенты, в паре с ним в качестве кандидата в вице-президенты баллотировался . По итогам предвыборной кампании занял последнее, пятое место, получив 3 % голосов избирателей.

Имеет степень доктора философии  — ; сообщается, что он приобрёл эту степень за 1200 долларов.

Высказывания 
Хамза Хаз неоднократно высказывался в поддержку радикальных исламистов. Известно о его тесных отношениях с лидером террористической организации Джемаа Исламия Абу Бакар Бааширом; во время своего пребывания на посту вице-президента Хаз публично пригласил Башира на обед, а также посетил . Вплоть до ареста Баашира в октябре 2002 года Хаз отрицал его связь с терроризмом: «Если вы хотите арестовать Абу Бакар Баашира, вам придётся сначала иметь дело со мной» () — заявлял он. Однако, по мнению журнала Time и ряда других авторитетных изданий, отношения Хаза и Баашира определялись не столько личной симпатией, сколько стремлением Хаза заручиться поддержкой избирателей-мусульман на выборах 2004 года.

3 сентября 2003 года Хаз в одном из своих выступлений назвал США королём террористов (), обвинив их в развязывании войны в Ираке.

Семья 
По данным Управления делами вице-президента, Хамза Хаз имеет двух жён: Асманию (, род. 27 июля 1942 года) и Титин Картини (, род. 4 мая 1946 года). От официальных жён он имеет 12 детей. Согласно неофициальным источникам , у Хаза есть и третья жена, Сорайя (), и трое детей от неё; тем не менее, Хаз не признал публично существование этого брака.

Сын Хамзы Хаза, Нур Агус Хаз () является депутатом индонезийского парламента от ПЕР.

Награды 
 Орден «Звезда Республики Индонезии» 2-й степени (2001);
 Орден «Звезда Махапутра» 1-й степени;.

Примечания

Литература 
 

Вице-президенты Индонезии
Министры-координаторы по вопросам человеческого развития и культуры Индонезии
Депутаты Совета народных представителей Индонезии
Политики XX века
Политики XXI века